National Geographic може означати:
 Національне географічне товариство
 National Geographic (журнал)
 National Geographic Channel